Esta é uma lista dos 78 municípios do estado de Espírito Santo por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também
 Lista de municípios do Espírito Santo por área

Area urbana
Espírito Santo, urbana